El ácido linolénico es un ácido graso,  poliinsaturado, omega-3 (el isómero α) u omega 6 (el isómero γ), formado por una cadena de 18 carbonos con 3 dobles enlaces (para el isómero α están en las posiciones 9, 12 y 15). Dado el elevado número de insaturaciones que presenta, se trata de un ácido graso insaturado fácilmente oxidable. Para la comercialización de aceites ricos en este ácido graso se suelen añadir antioxidantes, como vitamina E, polifenoles,... Su fórmula química es: C18H30O2.

Existen dos isómeros en la naturaleza:
El ácido α-linolénico se encuentra en abundancia en las semillas de chía. 
El ácido γ-linolénico se encuentra en plantas como la borraja.

El ácido α-linolénico es esencial, mientras que el ácido γ-linolénico es condicionalmente esencial.

Véase también 
 Ácido gamma-linolénico
 Ácido alfa-linolénico
 Ácido graso esencial
 Ácidos grasos omega 6
 Eicosanoides

Referencias 

Ácidos carboxílicos
Ácidos grasos omega 6
Nutrientes